МПЦ има више значења:
 Македонска православна црква
 Молдавска православна црква